Рашківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Рашківська сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Рашківська сільська рада — Чернівецька область, Хотинський район